Осјечка област може бити:
 Осјечка област (Краљевина СХС), административна јединица у саставу Краљевине СХС
 Осјечка област (ФНР Југославија), административна јединица у саставу НР Хрватске (ФНР Југославији)